Ordás hace referencia a varios artículos:

Apellido
Daniel Ordás, activista político de la democracia directa;
Diego de Ordás, militar, adelantado y explorador;
Félix Gordón Ordás, político republicano español;
Odón Alonso Ordás, director de orquesta español;

Lugares
Ordás, comarca tradicional en la provincia de León, España.
Ordás, despoblado en la provincia de Huesca, España.

Además
Del rey Ordás y su infamia, obra de teatro, escrita por el dramaturgo español Fernando Fernán Gómez y estrenada en 1983;